

Geografia 
Maron  – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella
Mâron  – comune francese nel dipartimento dell'Indre
Maron  – frazione del comune italiano di Brugnera in provincia di Pordenone

Persone 
Anton von Maron  – pittore austriaco (1733-1808)
Brett Maron  – calciatore statunitense (1986)
Hanna Maron  – attrice israeliana (1923)
Karen Maron  – giornalista argentina (1979)
Marc Maron  – comico e presentatore radiofonico statunitense (1963)
Margaret Maron  – scrittrice statunitense
Maya Maron  – attrice israeliana (1980)
Monika Maron  – scrittrice tedesca (1941)
Therese Maron  – pittrice tedesca (1725-1806)
Pittore di Maron – ceramista greco

Televisione 
Maron  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2013 al 2016

Pagine correlate 
Marron